Hot Pants steht für:
 besonders kurze und enge Shorts, siehe Shorts#Hot Pants
 die zweite Band von Manu Chao, siehe Manu Chao#Musikalische Anfänge

Siehe auch: